Kreuzbuche steht für:

 Kreuzbuche (Barsinghausen), einstiges Naturdenkmal im Deister bei Barsinghausen in Niedersachsen
 Kreuzbuche (Lausitzer Gebirge), tschechisch Křížový buk, Wegekreuzung und Bergpass (537 m) über den Hauptkamm des Lausitzer Gebirges in Tschechien.
 Kreuzbuche (Tübingen), Naturdenkmal in Tübingen in Baden-Württemberg
 Kreuzbuche (Viechtach), Gemeindeteil von Viechtach in Bayern